Schlacht bei Rivoli steht für folgende Schlachten bei Rivoli, Italien:

 Schlacht bei Rivoli (1797)
 Schlacht bei Rivoli (1848)